Ранчо Обиспо има више значења:

 Ранчо Обиспо (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Обиспо, Монте Флор (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику